Рафаэле Ламбрускини (; , Генуя, Генуэзская республика, — , Флоренция, Италия) — итальянский педагог и политический деятель, священник с либеральными устремлениями.

В 1848 году заседал в рядах умеренных либералов в Тосканской палате депутатов. Виктор Эммануил II сделал его сенатором. Его главные работы: «Lettere per i fanciulli», «Lettere giovanili», «Dell’Educazione» (1849), «Dell 'Istruzione» (Флоренция, 1871), «Elogi е biografie raccolte» (Флоренция, 1873).

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Генуе
Умершие во Флоренции
Политики Италии
Педагоги Италии
Великие офицеры ордена Святых Маврикия и Лазаря
Великие офицеры ордена Короны Италии
Кавалеры Савойского гражданского ордена